

Населені пункти та їхні частини

 Копаніни — село в гміні Сокольники Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Копаніни — село в гміні Лютутув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Копаніни — село в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Копаніни — село в гміні Пширув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Копаніни — село в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Копаніни — частина села Слупсько в гміні Мокрсько Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Копаніни — частина села Ястшембиці в гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Копаніни — частина села Єжмановиці в гміні Єжмановіце-Пшегіня Краківського повіту Малопольського воєводства
 Копаніни — частина села Хоровиці в гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства
 Копаніни — частина села Лази в гміні Єжмановіце-Пшегіня Краківського повіту Малопольського воєводства
 Копаніни — частина села Єжувка в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Копаніни — частина села Юзефув у гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Копаніни — частина села Зволя в гміні Ґневошув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Копаніни — частина села Вадовиці-Дольне в гміні Вадовіце-Ґурне Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Копаніни — частина села Лубенко в гміні Тарновець Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Копаніни — частина села Бронув у гміні Чеховіце-Дзедзіце Бельського повіту Сілезького воєводства
 Копаніни — частина села Поґуже в гміні Скочув Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Копаніни — частина села Корчин у гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Копаніни — частина села Каменна-Воля в гміні Ґоварчув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Копаніни — частина села Волиця в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Копаніни — частина села Скшинкі в гміні Ґрабув-над-Просною Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Копаніни — колонія в гміні Влодовіце Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Копаніни — колонія в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Копаніни — колонія в гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки